Gondwana – superkontynent istniejący w paleozoiku i mezozoiku
 Gondwana – stacja polarna
 Gondwana – kraina historyczna w Indiach